

Persone 
 Adrian Kunz (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Andreas Kunz (1946-2022) – ex combinatista nordico tedesco
 Carlo Kunz (1815-1888) – numismatico italiano
 Charles Kunz (1928) – ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista
 Eduard Kunz (1980) – pianista russo
 Erich Kunz (1909-1995) – baritono austriaco
 Ernst Künz (1912-1944) – calciatore austriaco
 George Kunz (1947) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Helmut Kunz (1910-1976) – militare e criminale tedesco, dentista delle SS 
 Marcel Kunz (1943-2017) – calciatore svizzero, di ruolo portiere
 Paul Kunz (...) – fisico e informatico statunitense
 Stefan Kunz (1972) – ex fondista liechtensteinese
 Urs Kunz (1974) – ex combinatista nordico svizzero

Altro
 6847 Kunz-Hallstein – asteroide areosecante